Авров — русская фамилия. Известные носители:

 Авров, Дмитрий Николаевич (1890—1922) — русский и советский военный деятель, активный участник Гражданской войны.
 Авров, Пётр Яковлевич (1899—1968) — советский учёный-геолог.